Э́ндрю «Э́нди» Уи́льямс (; родился 23 сентября 1977 года в Торонто, Канада) — ямайский футболист канадского происхождения, полузащитник, известный по выступлениям за «Реал Солт-Лейк» и сборной Ямайки. Участник чемпионата мира 1998 года.

Клубная карьера 
Уильямс родился в Канаде и начал играть в футбол за команду Род-Айлендского университета. Он был лучшим бомбардиром университета за всю его историю забив 52 мяча и отдав 45 голевых передач. В 1997 году он вернулся на историческую родину, где выступал за клубы «Реал Мона» и «Харбор Вью».

В 1998 году перешёл в клуб MLS «Колумбус Крю». В новой команде Эндрю был основным футболистом и принял участие почти во всех матчах команды за два сезона. В 2000 году Уильямс на протяжении сезона защищал цвета «Майами Фьюжн». В 2001 году он перешёл в «Нью-Инглэнд Революшн», где не всегда попадал в стартовый состав. Сезон 2002 года Эндрю провел в «МетроСтарс». В 2003 году Уильямс перешёл в «Чикаго Файр», в составе которого выиграл Кубок Ламара Ханта и MLS Supporters' Shield. В 2005 году Эндрю перешёл в «Реал Солт-Лейк», таким образом став первым футболистом выбранным «Реалом» на Драфте 2004 года и вторым в истории MLS, который сыграл за шесть разных команд. В ноябре 2009 году Эндрю не играл за клуб из-за болезни жены и вернулся только в 2010 году. С «Реал Солт-Лейк» Уильямс выиграл лигу MLS в 2009 году. Контракт с командой закончился у него в 2011 году Эндрю принял участие в Драфте, но ни одна из команд не предложила ему контракт и он принял решение завершить карьеру.

Международная карьера 
В 1996 году Уильямс дебютировал за сборную Ямайки. В 1998 году он сыграл на Золотом кубке КОНКАКАФ, против сборных Сальвадора, Мексики, Бразилии, а в матче против сборной Гватемалы Эндрю забил победный гол. В том же году Эндрю принял участие в Чемпионате мира во Франции. На турнире он принял участие в поединке против сборной Хорватии.

Уильямс ещё трижды участвовал в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ 2000, 2003 и 2005 годах, а также в составе национальной команды дважды выигрывал Карибский кубок, в 2005 и 2008 годах.

Тренерская карьера 
С 2014 года работает помощником тренера клуба MLS «Реал Солт-Лейк».

Личная жизнь 
Энди Уильямс родился в Торонто, Канада, но вырос в Кингстоне, Ямайка.  Его отец, Бобби Уильямс также был футболистом и выступал за сборную Ямайки в 1960-х.

Достижения 

Командные

 «Чикаго Файр»
 Обладатель MLS Supporters' Shield — 2003
 Обладатель Кубка Ламара Ханта — 2003

 «Реал Солт-Лейк»
  Кубок MLS — 2009

Международные

 Ямайка
  Карибский кубок — 2005
  Карибский кубок — 2008

Примечания

Ссылки 
 
 MLS player profile
 MLS Best of: Andy Williams

Футболисты Ямайки
Игроки сборной Ямайки по футболу
Игроки ФК «Харбор Вью»
Игроки ФК «Коламбус Крю»
Игроки ФК «Чикаго Файр»
Игроки ФК «Майами Фьюжн»
Игроки ФК «Нью-Инглэнд Революшн»
Игроки ФК «Реал Солт-Лейк»
Игроки ФК «Нью-Йорк Ред Буллз»